Stymphalornis é um gênero proposto em 1995 para abrigar a única espécie descrita da família Thamnophilidae a ser restrita a brejos.

Tamnofilídeos